Андреас Хилльгрубер — (; 18 января 1925, Венгожево — 8 мая 1989, Кёльн) — немецкий историк, специалист по военной, политической и дипломатической истории Германии 1871—1945 годов.

Биография 
Родился в семье учителя в 1925 году. Вырос в Кёнигсберге. С 1943 по 1945 год служил солдатом вермахта. С 1945 по 1948 находился во Франции в плену. После освобождения поступил в Гёттингенский университет, где в 1952 году получил докторскую степень за диссертацию о немецко-румынских отношениях во Второй мировой войне. С 1954 по 1964 работал школьным учителем. Хилльгрубер работал профессором в Марбургском (1965—1968), Фрайбургском (1968—1972) и Кёльнском (1972—1989) университетах. Умер в 1989 году в Кёльне от рака.

Публикации 
 Hitler, König Carol und Marschall Antonescu: die deutsch-rumänischen Beziehungen, 1938—1944, 1954 (Диссертация)
 Hitlers Entschluss zum Angriff auf Russland (Eine Entgegnung). 1954
 Hitlers Strategie: Politik und Kriegsführung, 1940—1941. 1965 (Habilitationsschrift)
 Deutschlands Rolle in der Vorgeschichte der beiden Weltkriege. 1967
 Kontinuität und Diskontinuität in der deutschen Außenpolitik von Bismarck bis Hitler. 1969
 Bismarcks Außenpolitik. 1972
 «Die Endlösung» und das deutsche Ostimperium als Kernstück des rassenideologischen Programms des Nationalsozialismus. 1972
 Deutsche Geschichte, 1945—1972: Die «Deutsche Frage» in der Weltpolitik. 1974
 Deutsche Großmacht- und Weltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert. 1977
 Otto von Bismarck: Gründer der europäischen Großmacht Deutsches Reich. 1978
 Хилльгрубер А. Отто фон Бисмарк. Основатель великой европейской державы — германской империи. // Берглар П., Хилльгрубер А. Выдающиеся политики: Отто фон Бисмарк, Меттерних. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — 320 с.
 Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit (1945—1963). 1979
 Sowjetische Außenpolitik im Zweiten Weltkrieg. 1979
 Die Gescheiterte Großmacht: Eine Skizze des Deutschen Reiches, 1871—1945. 1980
 Der Zweite Weltkrieg, 1939—1945: Kriegsziele und Strategie der großen Mächte. 1982
 Die Last der Nation: Fünf Beiträge über Deutschland und die Deutschen. 1984
 The Extermination of the European Jews in Its Historical Context. In: Yad Vashem Studies, Bd. 17 1986
 Zweierlei Untergang: Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des europäischen Judentums. 1986
 Die Zerstörung Europas: Beiträge zur Weltkriegsepoche 1914 bis 1945. 1988

Примечания 

Историки нацизма
Преподаватели Марбургского университета
Преподаватели Фрайбургского университета
Преподаватели Кёльнского университета
Офицеры ордена «За заслуги перед ФРГ»
Персоналии:Восточная Пруссия
Умершие от рака пищевода
Члены Баварской академии наук